Уильям Дж. Боруки (; род. 1939) — американский планетолог, специализирующийся на поиске экзопланет транзитным методом. Научный руководитель миссии НАСА «Кеплер», одной из целей которой был поиск экзопланет, схожих по химическому составу с Землёй и расположенных в зоне обитаемости. Лауреат премии Шао по астрономии 2015 года, а также отмечен другими отличиями.

Член Национальной академии наук США (2020).

Биография 
В 1962 году получил степень магистра по физике в Висконсинском университете в Мадисоне. После этого работал в программе «Аполлон» над теплозащитными экранами, предназначенными для защиты космических кораблей и экипажа от перегрева при возвращении в атмосферу Земли. Впоследствии изучал метеорологию в Университете штата Калифорния в Сан-Хосе. В 1982 году приступил к исследованию природы молний и возможного влияния электрических разрядов в атмосфере на образование органических молекул, являющихся основой возникновения жизни, с применением спутниковой аппаратуры, в проектировании которой принимал непосредственное участие. В рамках данного исследования провёл анализ частоты возникновения молний на других планетах Солнечной системы, основываясь на данных, полученных АМС.

К 1984 году Боруки стал заниматься поиском экзопланет транзитным методом, основанным на фиксировании периодического снижения яркости звезды, вызванного проходом планеты на фоне её диска. С этого времени и вплоть до 1988 года Боруки организовывал симпозиумы учёных для определения наилучших способов обнаружения экзопланет транзитным методом и тесно сотрудничал с Национальным институтом стандартов и технологий в разработке фотометров требуемой чувствительности. В Ликской обсерватории Боруки сконструировал наземный экспериментальный телескоп для обоснования концепции космического телескопа, ориентированного на поиск экзопланет.

В 2009 году Боруки назначен главным исследователем миссии «Кеплер». По состоянию на январь 2015 года в ходе миссии открыто 1013 подтверждённых экзопланет в 440 звёздных системах и 3199 объектов остаются неподтверждёнными кандидатами на статус экзопланеты. В 2013 году Боруки награждён Медалью Генри Дрейпера Национальной академии наук США за «основание концепции, неустанную пропаганду и дальновидное руководство миссией „Кеплер“, открывшей множество планет и планетных систем с неожиданными и удивительными свойствами». В 2014 году отмечен  Американского общества астронавтики, в 2015 году — Frank Drake Award (Фрэнка Дрейка), а в 2016 году — премией Боуэра.

Член Американской ассоциации содействия развитию науки (2016).

Примечания 

Учёные США
Первооткрыватели экзопланет
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Награждённые медалью Генри Дрейпера
Лауреаты премии Шао
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Хосе